

Cinema 
 Il padre (The Cut) –  film del 2014 diretto da Fatih Akın

Letteratura 
 È la notte che vince (The Cut) – romanzo di George P. Pelecanos del 2011

Televisione 
 The Cut – serie televisiva britannica

Altro 
 The Cut – strada di Londra